«Фетиш» — пятый студийный альбом российской певицы Лолиты, вышедший 14 ноября 2008 года на лейбле «Мистерия звука».

Об альбоме 
Ещё до релиза альбома представитель Лолиты заявлял, что альбом будет крайне острым, более модным и чем-то похожим на последний альбом Кайли Миноуг «X». Все аранжировки выполнены продюсером альбома Анатолием Лопатиным. В пластинку вошли двенадцать песен, среди которых популярный трек «Прощай, оружие!», написанный Еленой Кипер.

Сама Лолита говорила об альбоме:
Мой новый альбом тоже про любовь, с высокой поэзией, которая сочетается с очень модными музыкальными стилями. Меня не интересуют модные направления, я пою только то, что ложится на мою душу, в данном случае это хорошее сочетание модной музыки и высокой поэзии.

Клип на песню «Прощай, оружие!», затрагивающий актуальные политические проблемы, повлек за собой много противоречивых разговоров, но сама песня в целом получила множество положительных отзывов и стала визитной карточкой певицы.

В поддержку альбома стартовал тур «Одна большая длинная песня про…», который начался 30 ноября 2008 года.

Реакция критики 

Цензура не пропустила работу в продажу певицы из-за эротической фотосессии, сделанной специально для альбома. На изображениях Лолита, окруженная голыми стриптизерами, предстала в образе танцовщицы бурлеск-шоу: на ней были надеты чёрный корсет с откровенным декольте, сетчатые колготы, кожаные ботфорты и полицейская шляпа. Ввиду наложенных ограничений, Лолита выпустила специальное издание диска, и только несколько музыкальных магазинов города продавали альбом с откровенными фото.

В целом, альбом получил неоднозначные отзывы критиков. Они хвалили певицу за современность звучания, творческие изыскания в текстах песен Елены Кипер.

Женя Воеводина из Billboard писала, что "если закрыть глаза на «советский цирк» пиар-кампании нового релиза «Фетиш» (Мадонна, кстати, ещё в начале 90-х позировала на фоне голых мужских… нет, не поп, а кое-чего другого), то в сухом остатке будет образец современной русской попсы, которую с удовольствием станут гонять разные «русские радио».

Сергей Соседов с портала KM.ru писал, что «новый альбом одной из самых талантливых и скандальных певиц страны — это наш ответ Мадонне. Даже на обложке Лола предстала в образе „обрюнеченной“ Мэрилин Монро — кинодивы, ставшей, как известно, имиджевой предтечей Мадонны».

Список композиций

Участники записи 
Аранжировки и программирование
 Олег Оленев - 1, 4, 5, 8
 Олег Шаумаров - 2, 3, 6, 7, 10
 Анатолий Лопатин - 5, 8
 Сергей Разумов - 9

Бэк-вокал
 Наталья Сигаева - 1, 2, 4, 5, 7-9

Музыкальное сопровождение
 Виолончель - Ильмира Тинчурина - 3
 Гитара и бас-гитара - Сергей Разумов - 9
 Духовые инструменты - «Studio Transit» под руководством Алексея Батыченко в составе: Алексей Батыченко, Константин Горшков, Александр Мичурин - 9

Примечания

Ссылки 

Альбомы Лолиты Милявской
Альбомы лейбла «Мистерия звука»